I Всесвітні ігри пройшли в м. Санта-Клара (Каліфорнія) з 25 липня по 3 серпня 1981 року. У змаганнях з 18 видів спорту взяли участь 1265 спортсменів.

Дисципліни 
Змагання пройшли з 89 дисциплін (в тому числі — з трьох показових).

     Показові види спорту

Розподіл нагород

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт IWGA

1981
Спортивні події 1981
Спорт Санта-Клари
Липень 1981
Серпень 1981